Scutops är ett släkte av tvåvingar. Scutops ingår i familjen savflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Savflugor
Scutops